IRAS – telescopio spaziale 
126P/IRAS – cometa periodica
3728 IRAS – asteroide della fascia principale 
Cratere Iras – cratere di Titania